Mitrovica steht für:
 Mitrovica (Kosovo) (serbisch Kosovska Mitrovica), Stadt im Kosovo
 Nord-Mitrovica (serbisch Severna Kosovska Mitrovica), deren nördlicher, überwiegend serbischer Stadtteil
 Gemeinde Severna Kosovska Mitrovica, nach dem nördlichen Stadtteil benannte kosovarische Gemeinde
 Gemeinde Mitrovica e Jugut, nach dem südlichen Stadtteil benannte kosovarische Gemeinde
 Mačvanska Mitrovica, Kleinstadt in der Opština Sremska Mitrovica, Serbien
 Sremska Mitrovica, Administratives Zentrum der Opština Sremska Mitrovica, Serbien
 Opština Sremska Mitrovica, Gemeinde in Serbien

Mitrovica ist der Familienname folgender Personen:
 Rexhep Mitrovica (1888–1967), albanischer Politiker

Siehe auch:
 Mitrović